Les nom et prénom de « Louise d’Orléans » ont été portés par :
 Louise d’Orléans (1716-1736), « Mademoiselle de Chartres », fille du Régent ; 
Louise d’Orléans (1812-1850), fille de Louis-Philippe , première reine des Belges ;
Louise d’Orléans (1869-1952), fille de Ferdinand, duc d’Alençon et princesse de Bavière ;
Louise d’Orléans (1882-1958), épouse de Charles de Bourbon-Siciles ;
Louise d’Orléans (1999), fille de Charles-Louis d'Orléans (petit-fils du prétendant Henri d’Orléans).

Homonymie capétienne